Александр Герасимович:
* Герасимович, Александр Францевич (1910—1980) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Герасимович, Александр (род. 1979) — белорусский футболист.